Вайденбах () — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Рейн-Лан. Подчиняется управлению Настеттен.  Население составляет 114 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 2,24 км². Официальный код  —  07 1 41 134.

Примечания

Ссылки 

Города Рейнланд-Пфальца